Amerikai Egyesült Államok
Martell (Kalifornia)
Martell (Nebraska)
Martell (város, Wisconsin)
Martell (község, Wisconsin)
 Olaszország
Martello, német neve Martell